Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ben Ellwood e Fredrik Loven che hanno battuto in finale Wesley Moodie e Shaun Rudman 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Andy Ram (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Mosè Navarra (quarti di finale)

 Todd Perry /  Kyle Spencer (semifinali)
 Yves Allegro /  Oliver Freelove (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2001